Knud Jacobsen er navnet på flere personer:
 Knud Jacobsen (cykelrytter) (1914-1987) – dansk cykelrytter
 Knud Jacobsen (maler) (1928-2019) – dansk-schweizisk maler, grafiker, tegner og snedker